Pierrefiche (Aveyron)
 Pierrefiche (Lozère)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing